Martinsson est un patronyme porté notamment par :

 Barbro Martinsson (1935-), fondeuse suédoise ;
 Linnéa Martinsson (1988-), danseuse, chorégraphe et musicienne suédoise ;
 Mikael Martinsson (1968-), sauteur à ski suédois ;
 Rolf Martinsson (1956-), compositeur suédois de musique classique.